Wyniki Grand Prix Słowenii 2004, siódmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to trzecie zawody o Wielką Nagrodę Słowenii.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Matej Žagar i Izak Santej). W nawiasach podano numery stałe. 

 (17) Hans Andersen (Dania) 
 (2) Jason Crump (Australia)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)  
 (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (6) Tomasz Gollob (Polska) 
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (15) Bjarne Pedersen (Dania)
 (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (22) Jarosław Hampel (Polska)
 (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (14) Mikael Max (Szwecja)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (13) Lukáš Dryml (Czechy)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (8) Rune Holta (Norwegia)
 (20) Ales Dryml (Czechy)
 (23) Matej Žagar (Słowenia)
 (24) Izak Santej (Słowenia)

Wyniki 

Słowenia
2004
Gmina Krško